«Потигуа́р» () — бразильский футбольный клуб из города Мосоро (штат Риу-Гранди-ду-Норти). В 2020 году клуб выступал в Серии D Бразилии.

История 
Клуб «Культурная и спортивная ассоциация „Потигуар“» основан 11 февраля 1945 года, домашние матчи проводит на арене «Ногейран», вмещающей 25 000 зрителей. «Потигуар» дважды становился чемпионом штата Риу-Гранди-ду-Норти — в 2004 и 2013 годах. Лучшее достижение в чемпионатах Бразилии — 79-е место в Серии А в 1979 году. Принципиальным соперником команды считается клуб «Бараунас».

Достижения 
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Норти (2): 2004, 2013

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Футбольные клубы Риу-Гранди-ду-Норти